Tie ist:
 ein Versammlungsplatz der Germanen, siehe Thie

Tie oder Tié ist der Name folgender Personen:
 Tie Domi (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Tie Ning (* 1957), chinesischer Schriftsteller
 Tie Yana (* 1979), Tischtennisspielerin aus Hongkong
 Éric Tié Bi (* 1990), ivorisch-französischer Fußballspieler
 Joseph Kalang Tie (* 1987), malaysischer Fußballspieler
 Li Tie (* 1977), chinesischer Fußballspieler
 Michael Fu Tie-shan (1931–2007), chinesischer Geistlicher, Bischof von Peking

TIE oder TiE ist:
 der ISO 639-3 Code der Niger-Kongo-Sprache Tingal
 der IATA-Code des Flughafens von Tepi (Stadt) in Äthiopien
 die Abkürzung von Toy Industry of Europe, den Dachverband der europäischen Spielzeugindustrie
 die Abkürzung von Two Inch Equivalent, siehe TIE (Einheit)
 die Abkürzung von The Indus Entrepreneurs, siehe TiE
 Abk.: Transport-of-intensity equation, siehe Intensitätstransport-Gleichung 

Siehe auch:
 
 Star Wars: TIE Fighter 
 Tie-Break
 Thie (Begriffsklärung)

Abkürzung